Крыша мира:
 Памир — горная система на юге Центральной Азии.
 «Крыша мира» — российский телесериал (2015—2016).

См. также
 Вершина мира